Le qualificazioni del singolare del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Donald Young (qualificato)
  Nicolas Mahut (ultimo turno)
  Mikhail Youzhny (qualificato)
  Nikoloz Basilashvili (primo turno)

  Pierre-Hugues Herbert (ultimo turno)
  Gō Soeda (ultimo turno)
  Austin Krajicek (qualificato)
  Yūichi Sugita (primo turno)

Qualificati 

  Donald Young
  Austin Krajicek

  Mikhail Youzhny
  Matthew Ebden

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2015
ATP World Tour 2015